Miejscowości w USA:
 Maxfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot

Gminy w USA:
 Maxfield (ang. Maxfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Maxfield (ang. Maxfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot